Танчел има више значења:

 Танчел (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Танчел (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику